Klierf eller Clerf kan syfta på:

Geografi

Luxemburg 

 Clerf/Klierf – Clervaux (kanton), Diekirch, 
 Clerf/Klierf – Clervaux, Diekirch, Canton de Clervaux, 
 Clerf – Clerve, vattendrag, Diekirch,